Bronze, aliatge compost per coure i estany.
 edat del bronze, període del desenvolupament.
 Medalla de bronze, medalla atorgada al tercer classificat en una competició.
 Bronze (color), color del metall bronze.